Stati Uniti d'America
 Oberlin – capoluogo della Parrocchia di Allen, Louisiana
 Oberlin – capoluogo della Contea di Decatur, Kansas
 Oberlin – città della Contea di Lorain, Ohio
 Oberlin College –  liberal arts college con sede a Oberlin (Ohio)
 Oberlin – census-designated place della contea di Dauphin, Pennsylvania

 Persone
 J. F. Oberlin